Ганс Эворт (, Hans Ewouts; ок. 1520, Антверпен — 1573, Лондон) — нидерландский художник.

Биография 
Родился около 1520 года в Антверпене, где в 1540 году вступил в местную гильдию св. Луки. В период между 1545 и 1549 годами Эворт перебрался в Англию, которую не покидал до конца дней. В течение ряда лет художник работал при королевском дворе Тюдоров, став одним из самых значительных портретистов своего времени. Он создал портреты короля Эдуарда VI, королевы Марии I, королевы Елизаветы I и их придворных; эти работы написанные в подражание манере Ганса Гольбейна-младашего. Эворт также писал аллегории, в которых заметно влияние Яна ван Скорела и европейских маньеристов. Самым ярким и необычным полотном художника является «Аллегорический портрет сэра Джона Латтрела» (1550), изображающий его чудесное спасение.

Некоторое время спустя Эворту было отказано в королевском покровительстве, и он на много лет покинул двор. Только в конце жизни художник вновь вернулся на королевскую службу; в 1572 году, после смерти одного из придворных художников, отвечавшего за королевские церемониалы и празднества, Эворт был приглашён выполнить декорации и костюмы для представления в честь прибытия французских послов.

Умер художник в Лондоне в 1573 году.

Известные работы 
 «Аллегорический портрет сэра Джона Латтрела», 1550. Институт искусства Курто, Лондон;
 «Портрет Эдуарда VI», 1547—1550;
 «Портрет Марии I», ок. 1550—1555. Музей Фицуильяма, Кембридж;
 «Мэри Фицалан, герцогиня Норфолкская», ок. 1555. Йельский центр британского искусства, Нью-Хейвен (Коннектикут);
 «Мэри Невилль, леди Дакр», ок. 1555—1558. Национальная галерея Канады, Оттава;
 «Портрет неизвестной», ок. 1565—1568. Галерея Тейт, Лондон;
 «Джон Селвин», 1572.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Антверпене
Умершие в Лондоне
Художники-портретисты Нидерландов
Северное Возрождение
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)